a hiúz állatnem tudományos neve
 Lynx Aviation, több légitársaság neve
Haditechnika
 Westland Lynx, helikopter
 Lynx űrrepülőgép, fejlesztés alatt álló űrrepülőgép
 Lynx, gyalogsági harcjármű

Informatika
 Lynx webböngésző
 LynxOS, valós idejű operációs rendszer
 Atari Lynx, játékkonzol
 Lynx, protokoll fájlok átvitelére modemen keresztül
 Lynx, programozási nyelv nagy, elosztott hálózatokra, távoli eljáráshívás felhasználásával